Lomben kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lomben (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (4,85 ha)
Lomben (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (13,9 ha)
Lomben (Överkalix socken, Norrbotten, 737212-181296), sjö i Överkalix kommun,  (5,22 ha)
Lomben (Överkalix socken, Norrbotten, 737290-183136), sjö i Överkalix kommun,  (27,6 ha)
Lomben (Överkalix socken, Norrbotten, 738552-178694), sjö i Överkalix kommun,  (14,5 ha)
Lomben (Överkalix socken, Norrbotten, 738942-181485), sjö i Överkalix kommun, 
Lomben (Överkalix socken, Norrbotten, 741384-181492), sjö i Pajala kommun,  (16,8 ha)
Lomben (Överkalix socken, Norrbotten, 741462-181178), sjö i Överkalix kommun,  (14,9 ha)
Lomben, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (29,4 ha)

Se även
Lombens skjutfält, Kalix, Norrbotten, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn